Syvälahti kan vara finska namnet för orterna:
 Syvälahti, Tusby – by och stuga som var Alexis Kivis sista boning, i Tusby kommun
 Syvälahti – en by i f.d. Kimito kommun i Egentliga Finland, se Sjölax
 Syvälahti – en by i Karuna i Sagu kommun i Egentliga Finland, fi. även Krooka, se Kråknäs, Karuna